Santa Catarina kan syfta på:

 Santa Catarina – spanska och portugisiska namnet på St. Catherine

Geografi

Brasilien 

 Tapiraí, São Paulo, 
 Santa Catarina (delstat),

Guatemala 

 Municipio de Santa Catarina Palopó, kommun i Departamento de Sololá
 Santa Catarina Palopó, kommunhuvudort, Departamento de Sololá, 
 Municipio de Santa Catarina Barahona, kommun i Departamento de Sacatepéquez
 Santa Catarina Barahona, kommunhuvudort, Departamento de Sacatepéquez, 
 Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, kommun i Departamento de Sololá
Santa Catarina Ixtahuacan, en ort i departementet Sololá
 Municipio de Santa Catarina Mita, kommun i Departamento de Jutiapa
Santa Catarina Mita, en ort i departementet Jutiapa

Kap Verde 

 Santa Catarina kommun, Kap Verde, 
 Santa Catarina do Fogo kommun

Mexiko 

 Santa Catarina Mechoacán (ort), Oaxaca, 
 Santa Catarina Juquila (ort), Oaxaca, 
 Santa Catarina, Tepoztlán, 
 Santa Catarina, Ahuacuotzingo, 
 Santa Catarina, Chilapa de Álvarez, 
 Santa Catarina, Sinaloa, Concordia, 
 Santa Catarina de Cuevas, ort, Guanajuato, Guanajuato, 
 Santa Catarina, kommun Nuevo León, 
 Santa Catarina, Nuevo León, 
 Santa Catarina, Querétaro, 
 Santa Catarina kommun, Guanajuato, 
 Ciudad Santa Catarina, 
 Santa Catarina kommun, San Luis Potosí, 
 Santa Catarina, Olintla, 
 Santa Catarina, Tuxpan, 
 Santa Catarina, Delstaten Mexiko, Zumpahuacán, 
 Santa Catarina, Copainalá, 
 Santa Catarina, Valle de Santiago, 
 Santa Catarina, Puebla kommun, 
 Santa Catarina, Hidalgo, San Agustín Tlaxiaca, 
 Santa Catarina, Villa Tejúpam de la Unión, 
 Santa Catarina, San Miguel Totolapan, 
 Santa Catarina, Metlatónoc, 
 Santa Catarina, Tapachula, 
 Santa Catarina, La Piedad, 
 Santa Catarina Ayometla (kommun), Tlaxcala, 
 Santa Catarina Ayometla, ort, Tlaxcala, 
 Santa Catarina, Acolman, delstaten Mexiko, 
 Santa Catarina de Tepehuanes, Durango
 Santa Catarina, Lerma, delstaten Mexiko

São Tomé och Príncipe 

 Santa Catarina, São Tomé och Príncipe, ort på ön São Tomé,

Se även
Santa Catalina

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar